Wypasne (ukrainisch ; russische Entsprechung Wypasnoje/Выпасное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Wypasne (Dschankoj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Wypasne (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Wypasne (Bilhorod-Dnistrowskyj)